Dawan steht für:

 ein Volk auf Timor, siehe Atoin Meto
 eine Sprache auf Timor, siehe Uab Meto
 Dawan (Yubei) (大湾镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Yubei der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Dawan (Yunhe) (大塆乡) Gemeinde im Kreis Yunhe der Stadt Lishui in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dawan (Tianshan) (大湾乡), Gemeinde im Stadtbezirk Tianshan der Stadt Ürümqi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang
 Dawan (Huanglong) (大湾村), Dorf der Gemeinde Huanglong in der chinesischen Provinz Sichuan
  Dawan (Baidi) (大湾村), Dorf der Großgemeinde Baidi der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing

Siehe auch:
 Davan
 Dhawan